Людендорф () — німецьке прізвище.

 Ганс Людендорф (1873-1941) — німецький астроном.
 Еріх Людендорф (1865-1937) — німецький воєначальник, генерал-полковник часів 1-ї Світової війни.

Німецькі прізвища